Big Sky (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Big Sky (album), het tweede studioalbum na de reünie van The Syn
Big Sky (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
The Big Sky,  een Amerikaanse western uit 1952 onder regie van Howard Hawks